Pumptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pumptjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Pumptjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Pumptjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn